Eckington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Eckington (parish i Storbritannien, Worcestershire), England, 
 Eckington (parish i Storbritannien, Derbyshire), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar